Алекса́ндр Три́фонов:
 Трифонов, Александр Анатольевич (род. 1962) — российский учёный-химик, член-корреспондент РАН.
 Трифонов, Александр Валерьевич (род. 1986) — казахстанский биатлонист.
 Трифонов, Александр Васильевич (1917—1943) — командир отделения 12-го отдельного сапёрного батальона 106-й Забайкальской стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта, сержант. Герой Советского Союза.
 Трифонов, Александр Юрьевич (род. 1975) — российский художник.